Aussig oder Außig steht für:
 die Stadt Ústí nad Labem in Tschechien
 Außig, Ortsteil von Cavertitz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Aussig (Schiff, 1858), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Aussig (Schiff, 1894), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Bezirk Außig, Politischer Bezirk im Königreich Böhmen ab 1868
 Gerichtsbezirk Aussig, Gerichtsbezirk im Kronland Böhmen
 Landkreis Aussig, Landkreis im Reichsgau Sudetenland von 1939 bis 1945
 Regierungsbezirk Aussig, Regierungsbezirk im Reichsgau Sudetenland von 1939 bis 1945